Демидівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Демидівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Демидівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Демидівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Демидівська сільська рада — Одеська область, Березівський район
 Демидівська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Демидівська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район
 Демидівська сільська рада — Херсонська область, Великолепетиський район